George Amick – amerykański kierowca wyścigowy
 Mädchen Amick – amerykańska aktorka
 Red Amick – amerykański kierowca wyścigowy